Enoch Mgijima ist der Name folgender Personen:

* Enoch Mgijima (Prophet) (Enoch Josiah Mgijima; 1868–1928/1929), südafrikanischer Landwirt und Geistlicher 

Enoch Mgijima steht für:
 Enoch Mgijima (Gemeinde), Gemeinde in Südafrika